Кузен — многозначный термин.
 Кузен (от франц. cousin) — двоюродный брат.
 Кузен Итт — персонаж из «Семейки Аддамс».

Фамилия 
Известные носители:
 Кузен, Виктор (1792—1867) — французский философ, историк и политический деятель.
 Кузен, Даниель (род. 1977) — габонский футболист.
 
 Кузен, Жермен (1579—1601) — французская святая.
 Кузен, Жюль-Альфонс (1842—1911) — католический миссионер, апостольский викарий Северной Японии.
 Кузен, Луи (1627—1707) — французский историк и журналист. Член Французской академии.

Составная фамилия:
 Кузен-Монтабан, Шарль (1796—1878) — французский военный и государственный деятель.

См. также 
 Кузены (фильм)
 Кузенево